Duke-of-Wellington-Statuen wurden in verschiedenen Städten aufgestellt:

 Reiterstatue des Duke of Wellington (Glasgow) von Carlo Marochetti
 Reiterstatue des Duke of Wellington (City of London) von Francis Leggatt Chantrey
 Reiterstatue des Duke of Wellington (Hyde Park Corner), London von Joseph Boehm
 Reiterstatue des Duke of Wellington (Aldershot) von Matthew Cotes Wyatt
 Reiterstatue des Duke of Wellington (Edinburgh) von John Steell
 Statue des Duke of Wellington (Leeds) von Carlo Marochetti
 Statue des Duke of Wellington (Manchester) von Matthew Noble

Liste (Denkmale)
Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington